Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Shikinami, originalmente Gaidamak, de 1894, capturado a Rusia en 1905.
 El Shikinami, de la Clase Fubuki, activo desde 1929 y hundido en 1944.
 El Shikinami (DD-106), de la Clase Ayanami, activo desde 1958 hasta 1987.
 Shikinami Asuka Langley un personaje de la serie de películas Rebuild of evangelion.